Vattutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vattutjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Vattutjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (2,6 ha)
Vattutjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn